Ким Со Ён ( или ) — имя нескольких корейцев в различных областях деятельности (многие носители имени являются полными тёзками по одному из вариантов записи, хангылем, но их имена могут значительно различаться в записи ханча)

 Персоналии с именами хангылем 김소영 
 Ким Со Ён (род. 1914) — корейская актриса.
  (род. 1968) — южнокорейский и американский кинорежиссёр. Ким Со Ён (金素榮; род.1990) — южнокорейская певица, известная под сценическими именами  () и Defconn Girl ()

 Персоналии с именами хангылем 김소연 

 Ким Со Ён (род.1967) — южнокорейская поэтесса.
 Ким Со Ён (金昭延; род.1970) — южнокорейская женщина-политик, кандидат на президентских выборах 2012 года.
 Ким Со Ён (金佳妍; род.1972) — южнокорейская актриса, известная под псевдонимом Кимгаён.
 Ким Со Ён (金素妍; род.1980) — южнокорейская актриса. Ким Со Ён (род.1980) — южнокорейская певица, известная под сценическим именем  ()